Franciaország
Sonnac, település Aveyron megyében
Sonnac, település Charente-Maritime megyében